kS, Ks ou ks est une unité qui peut vouloir dire :
 kilosample souvent utilisé sous la forme kS/s, c'est le nombre de milliers d'échantillons par seconde (exemple : pour les cartes d'acquisitions (DAQ)).
 kilosiemens, kS, une unité de mesure de conductance électrique
 kiloseconde, ks, une unité de mesure de temps
 Ks est la notation pour le produit de solubilité.
 En enzymologie, Ks est la constante de saturation du substrat

KS est un code qui peut signifier :
 Kansas, dans la liste des codes des États-Unis, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays), (voir ISO 3166-2:US)
 Corée du Sud, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Kirghizistan, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 Kashmiri (langue parlée au Cachemire), selon la norme ISO 639 des codes des langues,
 Ksar Chellala ville située dans la wilaya de Tiaret en Algérie 

• Kais Saied, président de la République Tunisienne 

Jeux vidéo
 Katawa Shoujo, un visual novel de style bishōjo réalisé par Four Leaf Studios, sorti en .

Code